Бешбармакские укрепления () — оборонительные сооружения в Азербайджане, на берегу Каспия, которые вместе с Гильгильчайскими укреплениями перегораживают Прикаспийскую долину.  Это самые южные в оборонительной системе два параллельных глиняных вала, тянувшихся от подошвы горы Бешбармак до моря (длиной 1,75 км) на расстоянии 220 м друг от друга.

Бешбармакские укрепления в составе Оборонительных сооружений на берегу Каспия предложены в качестве кандидатов добавления в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане. Бешбармакские укрепления пересекают долину вблизи села Зарат и доходят до горы Бешбармак.

Этимология 
Название укрепления происходит от названия одноимённой горы и в переводе с азербайджанского слово «бешбармаг» означает как «пять пальцев», так как очертания горы напоминают пять пальцев руки.

См.также 

 Бешбармаг
Гильгильчайские укрепления
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане

Примечания

Внешние ссылки 

 ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Всемирное наследие в Азербайджане
Крепости Азербайджана